AIM – komunikator internetowy
 American Indian Movement – organizacja Indian Ameryki Północnej
 Anugerah Industri Muzik – malezyjskie nagrody muzyczne 
 AIM – rumuńska wersja karabinka AK
 Aeronomy of Ice in the Mesosphere – projekt NASA
 Association for Automatic Identification and Mobility – światowa organizacja zajmująca się standaryzacją w zakresie automatycznej identyfikacji
 Aim – dwudziesty trzeci duch Goecji